El término Beyond (en español: Más allá) puede referirse a:

Música 

 Beyond, una banda de Hong Kong.
 Beyond, álbum de Libera (2018).
 Beyond, álbum de Dinosaur Jr. lanzado en 2007.
 Beyond, álbum de Joshua Redman lanzado en el 2000
 Beyond, álbum de William Joseph lanzado en 2008.
 Beyond, álbum de Omnium Gatherum lanzado en 2013.
 «Beyond», canción de The Moody Blues.
 Beyond álbum de Herb Alpert lanzado en 1980.
 Beyond, álbum de Freedom Call lanzado en 2014.
 «Beyond», novena canción del álbum Random Access Memories de Daft Punk.

Cine y televisión 

 Beyond, segmento de la película antológica japonesa The Animatrix.
 Beyond International Group, productora australiana.
 Beyond, película muda estadounidense de 1921.
 Beyond, película sueca de 2010.
 Beyond, película estadounidense de 2012.
 Beyond, película británica de 2014.
 Beyond, serie de televisión estadounidense de 2017.
 Star Trek Beyond, película estadounidense de 2016.